Garello ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Garello (* ?), französischer Ökonom
 Raúl Garello (1936–2016), argentinischer Bandoneonspieler, Komponist und Arrangeur
 Stefania Orsola Garello (* 1963), italienische Schauspielerin